Ла Траскила има више значења:

 Ла Траскила (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Траскила (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Траскила (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Траскила (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику